Песча́нка:

Флора и фауна 
 Песчанки, или Песчанковые () — подсемейство грызунов семейства мышиных.
 Песчанка () — птица семейства бекасовых.
 Песчанка () — род растений семейства Гвоздичные.
 Балтийская песчанка () — вид рыб семейства песчанковых.

Реки 
Белоруссия
 Песчанка (приток Сожа) — река в Могилёвской области.

Россия
 Песчанка (приток Белой Холуницы) — река в Кировской области.
 Песчанка (приток Воронежа) — река в Воронеже.
 Песчанка (приток Кемчуга) — река в Красноярском крае, приток Кемчуга.
 Песчанка (приток Кии) — река в Кемеровской области, приток Кии.
 Песчанка (приток Остра) — река в Смоленской области.
 Песчанка (приток Сердобы) — река в Пензенской области.
 Песчанка (река, впадает в Крюковское водохранилище) — река в Краснодарском крае.
 Песчанка (приток Терсы) — река в Саратовской и Волгоградской областях.
 Песчанка (приток Южинки) — река в Калининградской области.
 Песчанка (река, Колгуев) — река на острове Колгуев.
 Песчанка (река, впадает в Амурский залив) — река на полуострове Муравьёва-Амурского.
 Песчанка (река, впадает в Баренцево море) — река в Ненецком автономном округе, на полуострове Канин.

Украина
 Песчанка (приток Ланной) — река в Харьковской области и Полтавской областях.
 Песчанка (приток Самары) — река в Днепропетровской области.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Песчанка — деревня в Здитовском сельсовете Берёзовского района Брестской области.
 Песчанка — деревня в Первомайском сельсовете Берёзовского района Брестской области.
 Песчанка — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Песчанка — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Песчанка — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Песчанка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Песчанка — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Песчанка — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Песчанка — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Песчанка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Песчанка — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.
 Песчанка — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Песчанка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Песчанка — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Песчанка — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Песчанка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2013 г.

Россия 
 Песчанка — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Песчанка — хутор в Валуйском районе Белгородской области.
 Песчанка — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Песчанка — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Песчанка — село в Клинцовском районе Брянской области.
 Песчанка — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Песчанка — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Песчанка — село в составе Волгограда.
 Песчанка — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Песчанка — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Песчанка — село в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Песчанка — посёлок в составе города Читы Забайкальского края.
 Песчанка — посёлок в Белохолуницком районе Кировской области.
 Песчанка — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Песчанка — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Песчанка — деревня в Печорском муниципальном районе Республики Коми.
 Песчанка — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Песчанка — деревня в Красноярском крае.
 Песчанка — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Песчанка — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Песчанка — деревня в Зубово-Полянском районе Мордовии, упразднена в 2007 году.
 Песчанка — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Песчанка — деревня в Барабинском районе Новосибирской области, ликвидирована в 2009 г.
 Песчанка — деревня в Одесском районе Омской области.
 Песчанка — хутор в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Песчанка — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Песчанка — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Песчанка — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Песчанка — село в Шемышейском районе Пензенской области.
 Песчанка — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Песчанка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Песчанка — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Песчанка — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Песчанка — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Песчанка — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Песчанка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Песчанка — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Песчанка — село в Вольском районе Саратовской области.
 Песчанка — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Песчанка — село в Самойловском районе Саратовской области.
 Песчанка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Песчанка — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Песчанка — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Песчанка — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.
 Песчанка — вахтовый посёлок на Песчаноозёрском нефтяном месторождении на острове Колгуев в Ненецком автономном округе.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Песчанка — исчезнувшее село в Черноморском районе.
 Песчанка — исчезнувшее село в Евпаторийском горсовете, включено в состав Заозёрного.

Украина 
 Песчанка — посёлок городского типа в Песчанском районе Винницкой области.
 Песчанка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Песчанка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Песчанка — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Песчанка — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Песчанка — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Песчанка — село в Новгород-Северском районе Черниговской области, ликвидировано в 2009 году.
 Песчанка — село в Сновском районе Черниговской области.

Другое 
 Песчанка — аэропорт вахтового посёлка Песчанка на острове Колгуев в Ненецком АО.
 Песчанка — золото-медное месторождение в Чукотском АО.

См. также 
  (значения)
  (значения)
  (значения)